Flandre bezeichnet:

 ein Passagierschiff der Compagnie Générale Transatlantique, siehe Flandre (Schiff)
 ein Ortsteil der französischen Gemeinde Chanaz
 den französischen Namen der belgischen Region Flandern